

Geografia 
 Carano Garibaldi – frazione del comune italiano di Aprilia, in provincia di Latina
 Carano – frazione del comune italiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta
 Carano – frazione del comune italiano di Ville di Fiemme, in provincia di Trento

Persone 
 Carano di Macedonia – leggendario primo re del regno di Macedonia
 Carano – principe macedone antico, figlio di Filippo II e Cleopatra Euridice, fratellastro di Alessandro Magno

 Gina Carano – attrice e lottatrice di arti marziali miste statunitense
 Enrico Carano – botanico italiano
 Vincenzo Carano – calciatore italiano

Altro 
 Carano – sinonimo di Carantano, moneta in argento coniata dalla fine del XIII secolo.
Carano – composto organico ciclico, appartenente alla famiglia dei bicicloalcani.